Teviot – rzeka w Szkocji
 Teviot – rzeka w Nowej Zelandii